

Амансай — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Амансай — село, Жуалинський район, Жамбильська область